E160 bezeichnet
 einen Farbstoff: Carotinoide
 die Baureihe eines Funkmodems: siehe Huawei E160

Abkürzung